Michał Broniszewski – polski kierowca wyścigowy
 Mieczysław Broniszewski – polski piłkarz i trener piłkarski